Standardna tvorbena entalpija ΔH°t  je sprememba entalpije, ko iz elementov nastane 1 mol spojine. Vsi reaktanti in produkti so v standardnih stanjih.

Reference

Viri
 NIST Chemistry WebBook

Termodinamika
Alkani